Мотобол — один из видов мотоспорта, представляет собой игру в футбол на мотоциклах.

Игра проводится на поле размером с футбольное, но имеющем небольшие различия в разметке: отсутствует центральный круг, площадь ворот имеет форму полукруга. Покрытие поля обычно не грунтовое, а гаревое или асфальтовое. Асфальт немного посыпают песком для улучшения маневренности мотоцикла. Играют мячом, размеры которого значительно больше футбольного. В каждой команде 5 человек — вратарь и 4 полевых игрока на мотоциклах.

Мотобольный мотоцикл мало отличается от обычной кроссовой машины. Изменения касаются лишь рычагов управления. На мотобольный мотоцикл установлена дублирующая лапка заднего тормоза с обратной стороны. Так как одна нога мотоболиста занята мячом. На переднее колесо мотоцикла установлены дуги для ведения мяча. А также в передней части мотоцикла расположены так называемые "плуги" во избежание попадания под мотоцикл мяча. В некоторых мотоциклах данного типа рычаги переключения передач перенесены непосредственно на руль, для облегчения управления.

История 

Мотобол как вид спорта возник во Франции после 1930 года. Первым неофициальным чемпионом Франции 1931 года стал клуб «Сошо». В 1932 году возникли клубы городов Реймса, Парижа, Витри, Авиньона, Невера. В 1933 году первым официальным чемпионом Франции стал клуб «СУМА» из города Труа. Это была первая команда, которая стала готовить специальные мотоциклы для игры. Они же нашли и правильное решение для облегченного ведения мяча — специальный бугель, дошедший в изменённом виде и до сегодняшнего дня. В 1933 году прошёл первый международный матч между командами «Честер-мотоклуб» из Англии и «СУМА» из Франции. Итог — победа французов со счётом 3:1. К 1936 году были созданы клубы в Бельгии, Голландии, Германии, Италии, а к 1955 году только в Северной Африке было организовано 10 команд. Мотобол как официальный вид спорта прочно занял своё место во французском и международном спорте.

Правила игры 

Правила игры в мотобол и порядок проведения чемпионатов Европы установлены Европейским союзом мотоспорта (ЕСМ, UEM).

Мотобольные матчи делятся на три вида:

 Международные матчи сборных — проводятся по правилам ЕСМ.
 Международные матчи клубов — проводятся по правилам ЕСМ.
 Национальные матчи — проводятся по правилам ЕСМ и дополнительным правилам, базирующимся на правилах ЕСМ.

Основные положения мотобольных правил:

 Продолжительность игры: 4 периода по 20 минут с 10-минутными перерывами (допускается другой формат), между 2 и 3 периодами команды меняются сторонами поля. В кубковых матчах при ничейном результате в основное время — проводят ещё 2 периода по 10 минут с 5-минутным перерывом. В случае ничьей — пробиваются серии по 4 пенальти, затем, при необходимости, по одному — до победы одной из команд.
 Система начисления очков: победа — 2 очка, ничья — 1, поражение — 0.
 Техническое поражение: счет 0-3.
 Покрытие поля: гаревое, допускаются также травяное или тартановое покрытие.
 Размеры поля: длина — 85-110 м, ширина — 45-85 м.
 Размеры ворот: ширина — 732 см, высота — 244 см.
 Мяч: длина окружности — 119—126 см, вес — 900—1200 г.
 Состав команды: в заявке — 10 игроков, 2 механика, 1 тренер, в поле — 4 игрока на мотоциклах и 1 пеший вратарь. За матч можно использовать не более 10 мотоциклов.
 Возраст игроков: старше 16 лет.
 Судьи: в поле — 2, боковые — 2.
 Возраст судей: в поле — старше 18 лет, лайнсмены — старше 16 лет.
 Вес мотоцикла (без топлива): 70-120 кг.
 Длина мотоцикла: ≤ 2,2 м.
 Наказания игроков:
 свободный удар (с места нарушения или с 16,5 м);
 пенальти (11 м);
 удаление на 2 минуты (зелёная карта ≤ 3 за матч);
 удаление на 5 минут (жёлтая карта ≤ 2 за матч);
 удаление до конца игры (красная карта);
 дисквалификацией по решению арбитров на следующий матч.

Игроки, за исключением вратаря, имеют право перемещаться по всей площади поля, однако им не разрешается проникать в «зону вратаря» (полукруг возле ворот радиусом 5,75 м), в том числе и касаться её линии. Центральную линию поля, как в одну, так и в другую стороны, игроки должны переходить только с пасом. Вратарь может удерживать мяч в «зоне вратаря» не более 10 секунд. Атаковать движущегося с мячом игрока можно только параллельно с направлением его движения, причём только с этой стороны, с которой находится мяч. Запрещены все виды блокировки спортсменов противоположной команды в игре без мяча. Запрещён отбор мяча колесом мотоцикла. Спортсмен и его мотоцикл представляют собой единое целое — любой удар по мячу или ведение мяча возможно ногой игрока или его мотоциклом. Мяч, забитый головой, засчитывается. Мяч считается забитым в ворота, если он полностью прошёл линию ворот между стойками и перекладиной. Мяч не считается забитым, если удар выполнен в пределах «зоны вратаря» или её линии, а также если в момент удара или непосредственно после него один из спортсменов нападающей команды пересёк линию этой зоны до фиксации судей взятия ворот. Матч выигрывает команда, забившая большее количество мячей в ворота соперника.

Призёры кубков Европы 
Кубки Европы проводились в 1964—1985 годах с перерывом в 1974 году.

Призёры чемпионатов Европы 

Чемпионаты Европы проводятся ежегодно с 1986 г. Из-за событий на Украине чемпионат Европы 2014 был отменён.

Чемпионат СССР 
В мае 1964 года ЦАМК СССР разослал в республиканские федерации положение о проведении всесоюзных соревнований по мотоболу, ставших прообразом чемпионата СССР.

Кубок СССР 
Впервые турнир был проведён ещё в 1963 году и носил статус кубка журнала «За рулём». В 1966 году этот турнир был преобразован в кубок СССР. В первые годы, кубок разыгрывался по олимпийской системе, а с 1981 года сначала проводились соревнования в группах, а затем стыковые матчи. В годы проведения спартакиад народов СССР кубковый турнир разыгрывался в рамках спартакиад.

Чемпионат России

Кубок России

Примечания

Ссылки 
 Мотоциклетная Федерация России
 Официальный сайт СК "Металлург" (Видное)
 PROmotoball.ru - мотобольные новости, результаты, статистика, видео.
МК «Ковровец» (Ковров)
Ютуб канал PROmotoball
Ютуб канал Мотобол Юг Плюс

Командные виды спорта
Мотоспорт
Игры с мячом
Разновидности футбола